Die Liste der englischen Fußballnationalspieler umfasst sämtliche Fußballspieler, die laut Zählung der Football Association mindestens ein offizielles A-Länderspiel für die englische Fußballnationalmannschaft bestritten haben.

Spieler 
Stand: 10. Dezember 2022 (inkl. dem WM-Viertelfinale gegen Frankreich)

Weblinks 
 Statistik der FA (englisch)
 Spielerindex auf englandfootballonline.com

England
Spieler
!